Borghi (gemeente), een gemeente in Italië
Borghi (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk